Bluten steht für:

 Blutung, Blutverlust aus einer Wunde 
 Bluten (Obstbau), der Saftfluss an der Schnittstelle
 Blūten, Studioalbum der deutschen Post-Hardcore-Band 8kids
 (bei Bäumen) das Absondern von Harz, siehe Harz (Pflanze)
 das Auswandern von Farbmitteln, Ausblühen, siehe Migration (Lack)
 das Absetzen von Zementteilchen beim Beton, siehe Wasserzementwert
 einen Effekt in der Gaschromatographie, siehe Chromatographie #Bluten